Scheer steht für:
 Scheer, Stadt in Baden-Württemberg
 Scheer (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort

Scheer steht zudem für folgende

geografische Objekte:
 Scheer (Andlau), rechter Zufluss der Andlau bei Fegersheim, Département Bas-Rhin, Region Grand Est, Frankreich
 Neue Scheer, rechter Zufluss der Andlau (zur Ill) nahe Westhouse, Département Bas-Rhin, Region Grand Est, Frankreich; linker Abzweig der Scheer (Andlau)

Schiffe:
 Admiral Scheer, deutsches Panzerschiff
 Scheer (F 216), deutsche Schulfregatte

Unternehmen:
 Rudolf Scheer & Söhne, österreichischer Schuhhersteller
 Scheer (Unternehmen), deutsches Beratungs- und Softwarehaus

SCHEER steht als Abkürzung für:
 Scientific Committee on Health, Environmental and Emerging Risks, Wissenschaftlicher Ausschuss „Gesundheit, Umwelt- und neu aufkommende Risiken“

Siehe auch:
 Schehr
 Scher
 Schär
 Scherr
 Sheer

Abkürzung